

Play-offs

Serbia vs. Australia

Austria vs. Brasile

Perù vs. Bielorussia

Israele vs. Cile

Gran Bretagna vs. Croazia

Repubblica Ceca vs. Svizzera

Giappone vs. Romania

Slovacchia vs. Corea del Sud

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2007